Mazingo (Mandrehe Barat), een plaats in Indonesië
Mazingo (Alasa Talu Muzoi), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing